

Codici 
 PNT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Puerto Natales Gallardo (Cile)
 pnt – codice ISO 639-3 della lingua pontica

Medicina 
 PNT – abbreviazione di pneumotrabeculoplastica, trattamento non invasivo nella terapia del glaucoma primario ad angolo aperto e dell'ipertensione oculare

Altro 
 PNT – targa automobilistica del distretto di Nowy Tomyśl (Polonia)
 PNT – Prime Number Theorem (Teorema dei numeri primi): teorema riguardante la distribuzione dei numeri primi.